Melichrus  — род растений семейства Вересковые.

Ботаническое описание 
Кустарники с узкими овальными листьями; черешок невыражен или отсутствует.

Цветки одиночные; чашелистиков 5.

Плод — костянка.

Ареал 
4 вида рода Melichrus являются эндемиками Австралии.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

  
 
 
 
 

Согласно The Plant List, этот род является монотипным и включает единственный вид .

Примечания

Литература 
 Quinn, C. J. et al. 2003. A molecular estimate of the phylogeny of Styphelieae (Ericaceae). Austral. Syst. Bot. 16: 581—594.

Ссылки 
 
 Australian Plant Name Index (APNI): Melichrus R.Br.
 PlantNET: New South Wales Flora Online: Genus Melichrus

Вересковые
Флора Австралии